Enric Casassas i Cantó (1894-1977) fou un pedagog català.
 Enric Casassas i Simó (1920-2000) fou un químic català fill de l'anterior.
 Enric Casasses i Figueres (1951) és un poeta català fill de l'anterior.